Бетани има више значења:
 Бетани (Орегон)
 Бетани (Западна Вирџинија)
 Бетани (Илиноис)
 Бетани (Индијана)
 Бетани (Мисури)
 Бетани (Оклахома)
 Бетани (Пенсилванија)